Канчипурам:

 Канчипурам — город в штате Тамилнад, Индия.
 Канчипурам — округ в штате Тамилнад, Индия.